Львовы (княжеский род)
 Львовы (нетитулованное дворянство)